Флаг муниципального образования Богоро́дицкий район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 20 августа 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5724.

Флаг составлен на основании герба Богородицкого района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с белой полосой в 1/3 полотнища вдоль нижнего края и с изображением девяти стеблей Богородицкой травы из герба района: белых в зелёной части и зелёных в белой».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Богородицкого района, созданного с учётом исторического герба города Богородицка, Высочайше утверждённого а. Преемственность символики города и района символизирует историческую общность и единство территории двух муниципальных образований.

Во время правления императрицы Екатерины II Богородицк был исключён из штатного расписания уездных городов империи, а его уезд превратили в волость, которую переименовали в «собственную её императорского величества». На этих землях были сформированы владения для внебрачного сына Екатерины II и графа Григория Орлова — графа Алексея Григорьевича Бобринского.

Род графов Бобринских один из известнейших в истории Российской империи, давший государству целую плеяду талантливых людей. Но и для развития родной земли ими было сделано очень много: построены крупные сахарные заводы, Богородицк был включён в систему железнодорожного сообщения страны. А усадьба Бобринских сегодня является одним из важнейших памятников истории и культуры Тульской области.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста и энергии.

Примечания